Constance bezeichnet:

 einen weiblichen Vornamen, siehe Constanze

Geografische Orte:
 Mount Constance, Berg in den USA
 Kap Constance, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Mount Constance (Südgeorgien), Berg auf Südgeorgien im Südatlantik
 Constance (Marco de Canaveses), Gemeinde in Portugal

Weiteres:
 Tour de Constance, Turm in Frankreich
 Constance (Pornofilm), Pornofilm aus dem Jahr 1989

Constance ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Constance (* 1995), seychellischer Fußballspieler
 Angela Constance (* 1970), schottische Politikerin
 Dieter Constance (* 1995), seychellischer Fußballspieler
 Lincoln Constance (1909–2001), US-amerikanischer Botaniker

Siehe auch:
 Constanze (Begriffsklärung)
 Lake Constance
 Konstanz (Begriffsklärung)